O Campeonato Europeu de 1999 foi a 34.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Fase grupos

Grupo A

Grupo B

2.ª Fase

Apuramento Campeão

5.º- 8.º Lugar

9.º - 12.º Lugar

Classificação final

Ligações externas

Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1999